Meurtre à l'italienne peut désigner plusieurs films :
 Meurtre à l'italienne (Un Maledetto imbroglio), film de Pietro Germi sorti en 1959 ;
 Meurtre à l'italienne (Io uccido, tu uccidi), film de Gianni Puccini sorti en 1965.